Белянчиков — фамилия.

 Белянчиков, Глеб Павлович (1921—1994) — советский хоккеист.
 Белянчиков, Николай Николаевич (1895—1980) — москвовед.

 Белянчикова, Юлия Васильевна (1940—2011) — медик, теле- и радиоведущая.